Yuen Long peut se référer à:
 Yuen Long, une ville et un district de Hong Kong 
 Yuen Long (district)), un district de Hong Kong
 Yuen Long New Town, une ville nouvelle de Yuen Long, Hong Kong
 la plaine de Yuen Long
 Yuen Long Town, pour la ville centrale de Yuen Long, Hong Kong
 Yuen Long Station, pour l'arrêt de Yuen Long du réseau de métro de Hong-Kong (MTR)
 Yuen Long Stop, pour l'arrêt de Yuen Long du réseau de métro léger de Hong-Kong (LTR) 
Yuen Long FC, un club de football
Homonymie